Кашиани:
 Кашиани — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Кашиани — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Гопалгандж.